Меландри () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Меландри, Джованна (род. 1962) — итальянская женщина-политик и экономист
 Меландри, Марко (род. 1982) — итальянский мотогонщик